Rafael de Leon, mais conhecido como Roaring Lion (Aroquita, 22 de fevereiro de 1908 - San Fernando, 11 de julho de 1999) foi um cantor e compositor de Trinidad e Tobago, muito popular em seu país. Suas composições ganharam o mundo, e suas músicas ainda são tocadas até hoje. Entre todas as suas obras, destacam-se Ugly Woman de 1933, Mary Ann e Netty, Netty.

Biografia

Infância

Rafael de Leon nasceu em Aroquita, em Caura Hills, norte de Trinidad. Sua mãe chamava-se Basalicion de Leon, e seu pai Arias Kairi Llama. Apesar de ter pai e mãe, Rafael passou seus primeiros anos de vida em dois orfanatos, antes de ser adotado por uma mulher chamada Miss Charles, uma idosa que vivia na Coffe Street, no sudoeste de San Fernando, em Trinidad e Tobago. Por último, a Sra. Charles entregou Rafael a uma família muçulmana, de origem indiana, que também vivia em San Fernando, e que queria criar o garoto, e, por isso, Najeeran Khan, se tornou sua mãe adotiva.

Problemas com o nome

Vivendo sempre longe de seus pais verdadeiros, e, devido a problemas com a precáriedade e, até mesmo, falta de registros corretos dos nomes das pessoas que nasciam em seu país, Roaring Lion sempre enfrentou problemas com seu nome.

Para complicar mais ainda sua situação, quando ele era criança, chegou a ser adotado duas vezes. 

Roaring Lion já foi conhecido e chamado por: Raphael Deleón, Raphael de León, Raphael Kairi, Raphael LLama, Hubert Raphael Charles. Mas, foi ele mesmo quem decidiu ser chamado apenas de Rafael de Leon, além do mais, quando fez sucesso, seu nome verdadeiro quase não era conhecido, já que, no mundo artístico ele sempre foi Roaring Lion.

O iníco da carreira

A partir de uma certa idade, Rafael de Leon passou a ser conhecido por Roaring Lion, apelido que se tornaria nome artística quando ele alcançou a fama. Contrariamente às suas origens humildes, Rafael era uma pessoa refinada. 

Sua carreira começou oficialmente em 1924, ainda em Trinidad e Tobago. Ele trabalhou extensivamente entre os anos 1930 e 1950, tornando-se um dos "calypsonians" que mereceram o maior crédito internacional para a crescente popularidade do gênero durante este período. 

Em março de 1934, o fonógrafo Eduardo Sá Gomes, enviou os cantores calypsonians Roaring Lion e Attila The Hun, para uma estadia em Nova York, onde gravaram um disco pela American Record Company, tornondo-se, assim, os primeiros cantores a gravarem este estilo fora de Trinidad e Tobago.

Roaring Lion alcançado fama por sua valentia linguística, tanto quanto, por suas canções cativantes.

Do auge ao fim da carreira

Em 1945, Roaring Lion retornou para Nova York, onde durante vários meses se apresentou no Village Vanguard e na boate Blue Angel, além de fazer alguns shows no USO durante o dia.

Em 1951, ele viajou para Inglaterra, onde apresentou-se no Festival da Grã-Bretanha, e acabou ficando por mais de uma década naquele país. Durante essa mais de uma década na Inglaterra, Roaring viveu seu auge, gravando muitos discos e correndo toda Europa.

Voltou para Trinidad e Tobago em 1963, onde prosseguiu a carreira.

Em 1970, ele se apresentou em uma série de 13 programas de rádio, em Trinidade, onde falava sobre a história do estilo calipso e, posteriormente, serviu como o presidente da Associação dos cantores de Calipso de Trinidad e Tobago.

Na década de 1980, foi colunista de um jornal sobre músicas em Trinidad e Tobago.

Em 1986, Roaring Lion escreveu e publicou um livro intitulado: "Calypso From France to Trinidad: 800 Years of History", Impresso pela General Printers of San Juan, de Trinidad e Tobago. Nesse livro, Roaring, alegava que o estilo musical Calipso era de origem francesa, e não Africana. Neste livro, ele também inlcluiu muitas reminiscências sobre sua carreira. 

Após o auge de sua carreira, Roaring Lion continuou gravando através das décadas, e só deixou o trabalho em meados da década de 1990. Ele foi considerado como um ancião estadista e historiador da música calipso, e freqüentemente aparecia na mídia Trinidad e Tobago.

Seus últimos grandes trabalhos, foram, dois discos (coletâneas) chamados: Trinidad Loves to Play Carnival de 1993, e Roaring Lion. Sacred 78s de 1994, e uma canção datada de 1995, que se chama: Papa Chunks.

Falecimento e Heranças

Roaring Lion morreu em 11 de julho de 1999, aos 91 anos. 

Documentos mostram que Lion possivelmente teve dez (10) filhos. Porém, apenas o nome de 9 (nove), dos possíveis 10 filhos de Roaring, foram identificados: Ibn Llama de Leon, Ismael de Leon, Akenathon de Leon, Rafael de Leon Jr. (que vive em Minnesota), Mohondas de Leon (que mora na Noruega), Karelius de Leon (que mora na Noruega), Christobal de Leon (que vive no Brooklyn), Krishna de Leon (que vive em Paris), Pamela de Leon Lewis (que vive no Brooklyn).

Foi casado com Marie Louise de Leon, que era de origem norueguesa. 

Em 2002 Akenathon anunciou planos para transformar a propriedade de seu pai, no "Roaring Lion Museu".

Curiosidades

Roaring Lion era avô do ator norte-americano Alfonso Ribeiro, que ficou famoso por interpretar, na década de 1990, o personagem mauricinho Carlton Banks, da série de TV The Fresh Prince of Bel-Air.

Cantores de Trinidad e Tobago
Compositores de Trinidad e Tobago
Bandas de calipso
Cantores de calipso
Compositores de calipso
Bandas de Trinidad e Tobago